Hektor – nome proprio di persona corrispondente in diverse lingue all'italiano Ettore
624 Hektor – asteroide troiano
Hektor – videogioco del 2015